Rote Rosen steht für:
 Rosen mit roten Blüten
 Rote Rosen, deutsche Telenovela (seit 2006)
 Der Bulle von Tölz: Rote Rosen, deutscher Fernsehfilm von Jörg Grünler (2000)
 Rote Rosen, Gedicht von Theodor Storm (1847)
 Rote Rosen, Lied von Freddy Breck (1973)
 Die Roten Rosen, Pseudonym der Band Die Toten Hosen

Siehe auch:
 Für mich soll’s rote Rosen regnen, Chanson von Hildegard Knef (1968)
 Roses Are Red, Begriffsklärung